Молдовень () — комуна в Румунії, у повіті Яломіца.
 Молдовень () — село в Румунії, у повіті Яломіца. Входить до складу комуни Молдовень.
 Молдовень () — комуна в Румунії, у повіті Нямц.
 Молдовень () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Молдовень.
 Молдовень () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Іслаз.